Eke steht für:

 Eke, ein Binnenschiff aus Eiche (plattdeutsch Eke)
 Eke (Abaiang), Insel im Abaiang-Atoll, Kiribati

Eke ist der Familienname folgender Personen:
 Algı Eke (* 1985), türkische Schauspielerin
 John Eke (1886–1964), schwedischer Langstreckenläufer
 Mohammed Eke (* 1988), Medienperson in Deutschland
 Nadia Eke (* 1993), ghanaische Dreispringerin
 Norbert Otto Eke (* 1958), deutscher Germanist

EKE steht als Abkürzung für:
 Eishockeyklub Engelmann, siehe EK Engelmann Wien
 Eltern-Kind-Entfremdung

Abkürzung